Pimpinella bipinnata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Boeber och Johann Gottlieb Georgi. Pimpinella bipinnata ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
bipinnata